Léger est un adjectif et un nom propre.

Prénom et patronyme 

Léger est un prénom masculin désuet. Du Vieux-francique Leodegar (« lance du peuple »), en latin Leodegarius, du germanique Leudgari, de leod (« peuple, gens », cf. allemand ) et gar (« lance »,  cf. vieil haut-allemand ).

Léger est aussi un patronyme assez courant.

Saint chrétien

Personnalité portant ce patronyme 

 Léger, archevêque de Bourges au  ;
 Alexis Leger (1887-1975), poète et diplomate français, sous le pseudonyme de Saint-John Perse ;
 Antoine Léger (1795?-1824), criminel français ;
 Antoine Léger (1880-1950), avocat, écrivain et homme politique canadien ;
 Auguste Léger (1852-1923), agriculteur et homme politique canadien ;
 Aurèle Léger (1894-1961), homme politique canadien ;
 Camille Léger (1914-1990), prêtre pédophile ;
 Charles Léger (1880-1948), publiciste, historien et critique d'art français ;
 Charles-Anatole Leger (1803-1883), notaire français, ancien maire de Pointe-à-Pitre ;
 Claude Léger (1920-2014), avocat, notaire et homme politique canadien ;
 Clément Léger (1865-19?), homme politique canadien ;
 Cléophas Léger (1913-1991), homme politique canadien ;
 Danièle Hervieu-Léger (1947-), auteure française ;
 Dyane Léger (1954-), peintre et poétesse canadien ;
 Édouard Léger (1890-1971), homme politique canadien ;
 Édouard-H. Léger (1866-1892), homme politique canadien ;
 Fernand Léger (1881-1955), peintre français ;
 Frédéric Léger (1865-1941), enseignant et homme politique acadien (Nouveau-Brunswick) ;
 Jack-Alain Léger (1947-2013), auteur français ;
  ;
 Jules Léger (1913-1980), frère du cardinal, gouverneur général du Canada ;
 Laurent Léger (1966-), journaliste français ;
 Dom Léger de Rathsamhausen (1698-1786), abbé alsacien () ;
 Léon Léger (1848-1918), architecte canadien ;
 Liliane Léger (1944-), physicienne française ;
 Louis Léger (1843-1923), universitaire français spécialiste des langues et civilisations slaves ;
 Louis-Urbain-Eugène Léger (1866-1948), zoologiste français ;
 Lucien Léger (1937-2008), détenu français célèbre ;
  ;
 Nadia Léger (1904-1982), peintre française d'origine biélorusse, épouse de Fernand Léger ;
 Nicole Léger (1955-), femme politique québécoise ;
 Nina Leger (1988-), écrivain français ;
 Omer Léger (1931-), homme politique canadien ;
 Paul-Alain Léger (1920-1999), officier parachutiste français ;
 Paul-Émile Léger (1904-1991), cardinal québécois ;
  ;
 Roger Léger (1959-), acteur québécois ;
 Ronald Léger (19?-2019), prêtre pédophile canadien ;
 Sébastien Léger (19?-), compositeur de Musique électronique français ;
 Séraphin Léger (1870-1935), marchand et homme politique canadien ;
 Teresa Leger Fernandez (1959-), femme politique américaine ;
 Viola Léger (1930-2023), actrice et femme politique canadienne ;
 Yves Léger (1919-1944), résistant français, Compagnon de la Libération.

Toponyme 
 Léger, une station de métro à Charleroi en Belgique

Entreprise 
 Léger, une firme québécoise de sondages, d'études de marché et de stratégies marketing
 Hervé Léger, une marque de prêt-à-porter créée par Hervé Peugnet

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Villard-Léger, une commune française
 Test Léger-Boucher, Test de Luc-Léger, un test d'effort
 Client léger, en informatique, un type de matériel ou de logiciel
 Processus léger, en informatique, un processus
 Chevau-légers, une unité de cavalerie
 Ultra léger motorisé, un terme aéronautique
 léger, en sport, une catégorie de poids
 Métro léger Star de Kuala Lumpur
 Métro léger Putra de Kuala Lumpur

Leger
Leger